Панче Камџик (Тетово, 16. октобар 1924 — 1. јун 2003) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Фросина  || Селанец 
|-
| 1955. || Вучја ноћ  || /
|-
| 1958. || Мис Стон   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Капетан Леши  || Поручник Петровић 
|-
| 1961. || Солунски атентатори  || /
|-
| 1961. || Мирно лето  || /
|-
| 1962. || Обрачун  || Сулејман Тенова
|-
| 1964. || Под истим небом  || /
|-
| 1965. || Дани искушења  || Бродски
|-
| 1966. || До победе и даље  || /
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба  || /
|-
| 1968. || Планина гнева  || /
|-
| 1968. || Брат доктора Хомера  || /
|-
| 1969. || Република у пламену  || /
|-
| 1969. || Време без рата  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Жеђ  || /
|-
| 1971. || Македонски део пакла  || /
|-
| 1971. || Делба ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пуцањ   || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || /
|-
| 1975. || Јад  || /
|-
| 1976. || Најдужи пут  || Џевдет
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Џевдет
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина  || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Делчо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Време, води  || Пантелеј
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1982. || Јужна стаза  || /
|-
| 1982. || Време на летала ТВ филм || /
|-
| 1984. || Опасни траг  || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Време, живот  || Трпе 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 2003.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Тетовљани